Евге́ний Ю́рьевич Е́нин (род. 1 октября 1969 года, Кокчетав, Казахская ССР) — российский журналист, теле- и радиоведущий, публицист, блогер. Неоднократный финалист национального телевизионного конкурса «ТЭФИ», неоднократный победитель всероссийского телевизионного конкурса «ТЭФИ-Регион». Член Академии Российского телевидения (с 2007 года).

Биография 
Евгений Енин родился 1 октября 1969 года в городе Кокчетаве (Казахская ССР).

В 1995 году окончил факультет журналистики Уральского государственного университета имени А. М. Горького (УрГУ) с отличием.

До этого, в 1987 году поступил на радиотехнический факультет Омского политехнического института (ОмПИ), где проучился один курс. В 1988 году окончил радиошколу ДОСААФ, получив специальность — «мастер по ремонту телерадиоаппаратуры (чёрно-белых телевизоров)». Имеет диплом токаря-фрезеровщика.

Профессиональная деятельность 
С 1988 по 1989 год — в телерадиокомитете Кокчетавской области (Казахская ССР). В течение 2,5 месяцев — главный редактор молодёжных программ, затем — переведён на должность ведущего радиопередач.

С 1991 по 2002 год — на радиостанции «Студия Город» (Екатеринбург) — комментатор, политический обозреватель, продюсер — занимался полным циклом подготовки, оформления и монтажа программ.

С 1996 по 2017 год — в телекомпании «Четвертый канал» (Екатеринбург). Ведущий программ: ежедневной разговорной — «Стенд» (с 1996 по сентябрь 2017 года), информационно-аналитических — «Новости. Итоги недели» (с 2001 по сентябрь 2017 года) и «Что это было» (совместно с Маргаритой Балакирской) (с октября 2013 по август 2017 года). Был автором и ведущим программы «Смотритель» (с 1998 по 2003 год). Занимал должность заместителя директора телекомпании.

С 1999 по 2010 год — преподаватель факультета журналистики Гуманитарного университета (Екатеринбург), авторский курс «Разговорная программа».

С 2006 года — колумнист журнала-телегида «ТелеШоу».

С 2007 года — член Академии Российского телевидения.

С марта 2017 по 12 марта 2020 года — заместитель руководителя — начальник отдела по агитационно-пропагандистской работе исполнительного комитета свердловского регионального отделения партии «Единая Россия».

С 16 октября 2017 года — на телеканале «Областное телевидение» (ОТВ) (Екатеринбург), ведущий ежедневной разговорной программы «События. Акцент с Евгением Ениным».

С 2021 года ведет программу "Итоги недели с Евгением Ениным" на радиостанции "Комсомольская Правда. Екатеринбург"

Принимал участие в съёмках документальных фильмов в качестве ведущего.

Награды и премии

«ТЭФИ-Регион» 
 2003 — в номинации «Еженедельная публицистическая программа» — программа «Итоги недели»
 2005, 2006 — в номинации «Ведущий информационно-аналитической программы»
 2005, 2012, 2013 — в номинации «Интервьюер»
 2006, 2010 — в номинации «Еженедельная информационно-аналитическая программа» — программа «Итоги недели»

Всероссийский фестиваль русской речи «Русское слово» 
 2004 — в номинации «За профессиональное владение русским языком и высокую речевую культуру»

Всероссийский конкурс регионального телевидения «Время действовать» 
 2004 — в номинации «Кто мы? Какие мы? Время понять» — программа «Итоги недели»

Фестиваль региональных телекомпаний «Вся Россия» 
 1997 — в номинации «Лучший ведущий»
 1998 — специальный приз жюри «За профессионализм»

Другие 
 2020 — премия «Золотое перо России» Союза журналистов России в номинации «За профессиональное мастерство» — за публицистическое осмысление региональных проблем
 Участник, победитель, член жюри профессионального конкурса международного мультимедийного фестиваля «Живое слово»
 Неоднократный обладатель профессиональной премии в области журналистики «Золотая акула»

Увлечения 
Дайвинг (дайвер PADI Advanced OWD, Dry suit и Enriched Air, DIP 40), фотография, стрельба из лука.

Фильмография

Библиография 
 
 
 
 
 
 
 
 
Енин Е.Ю. Интервью, как это делается - Екатеринбург, Кабинетный ученый, 2021
Енин Е.Ю. Взгляд "Смотрителя". Обратный отсчет" - Екатеринбург, "Деловой квартал", 2021

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 
 
 
 

Выпускники Уральского государственного университета
Журналисты Екатеринбурга